Бальчюнайте () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Бальчюнайте, Живиле (род. 1979) — литовская легкоатлетка, марафонка.
 Бальчюнайте, Корнелия (род. 1981) — литовская баскетболистка.
 Бальчюнайте, Эгле (род. 1988) — литовская легкоатлетка, бегунья на 400 и 800 метров.